Magyar Boldog Pál (vagy Paulus Hungarus) (?–1241) Magyarország első főinkvizítora II. András magyar király uralkodása alatt
 Magyar Pál (14. század) kincstartó, gimesi várnagy
 Magyar Pál (1888–?) bankár, politikus, országgyűlési képviselő
 Magyar Pál (1895–1969) erdész, botanikus
 Magyar Pál (1918–2001) újságíró, szakíró
 Magyar Pál (1925–2008) vízügyi mérnök
 Magyar Pál (1942–2009) pulmonológus, az MTA közgyűlésének egykori tagja